Radovesnice (deutsch Radowesnitz) bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Radovesnice I, Gemeinde im Okres Kolín
 Radovesnice II, Gemeinde im Okres Kolín

siehe auch
 Radovesice